Ligue 1 2008/2009 var den 71:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2008/2009
Fotbollssäsongen 2008/2009
2008 i Frankrike
2008 i Monaco
2009 i Frankrike
2009 i Monaco